Schriftlichkeit bezeichnet:
 allgemein die geschriebene Sprache
 Schriftkultur, die Tradierung von schriftlicher Kommunikation und Informationsspeicherung
 Literalität, Epoche des manuellen Schreibens als mediengenealogische Entwicklungsstufe
 Einhalten der Schriftform

Siehe auch: